FS poate fi:
 Teritoriile australe și antarctice franceze, codul FIPS 10-4
 Trenitalia, societate feroviară de transport călători din Italia
 Florin Salam, cântăreț de manele